Kuhi bezeichnet:

Kuhi (Stadt), Stadt in Nagpur, Indien
Abu Sahl al-Quhi, persischer Astronom